Indonesië
 Sungai Geringging (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Padang Pariaman in de provincie West-Sumatra
 Sungai Geringging (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau